Tricin steht für folgende chemische Verbindungen:

 N-(Tri(hydroxymethyl)methyl)glycin, eine Aminocarbonsäure mit der Kurzbezeichnung Tricin
 Tricin (Flavon), ein Flavon